National Stadium oder Nationalstadion werden bezeichnet:

* National Stadium (Bangkok), Stadion in Bangkok, Thailand
 National Stadium (Karatschi), Cricket-Stadion in Karachi, Pakistan
 National Stadium (Liberia), Mehrzweckarena in Monrovia, Liberia